Germain (stripverhaal), album uit de stripreeks De torens van Schemerwoude
 Germain (automerk), een Belgisch automerk
 St Germain, pseudoniem van Ludovic Navarre (1973), Frans muzikant

Personen met Germain als achternaam
 Philibert Germain (1827-1913), Frans entomoloog
 Sophie Germain (1776-1831), Frans wiskundige

Zie ook 
 Saint-Germain (doorverwijspagina)